En Pologne, Rzeplin peut faire référence à :

 Rzeplin, un village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Rzeplin, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Rzeplin, un village de la voïvodie de Lublin.
 Rzeplin, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.